James Cox – politico statunitense del New Jersey (1753-1810)
James M. Cox – politico statunitense (1870-1957)
James Cox – regista e sceneggiatore statunitense (1975-)
James Allen Cox – wrestler statunitense che combatte con il ring name di James Storm